Чэн-ван — многозначный термин.

 Чэн-ван (кит. 成王, имя при рождении: 姬誦, Цзи Сун) — второй ван древнекитайской царства династии Чжоу.
 Чэн-ван  (кор. Сон-ван) — пятый царь корейского государства Бохай, правивший в 794 году.